Montchauvet kan syfta på:
 Montchauvet, Calvados
 Montchauvet, Yvelines